T-Mac bzw. T-MAC bezeichnet:

 einen Spitznamen des US-amerikanischen Basketballspielers Tracy McGrady
 die Abkürzung für Timeout Media Access Control, einem Netzwerkprotokoll für Sensornetze

Abkürzung